Сан-Фруйтос-де-Бажес (, ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Барселона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Бажес. Занимает площадь 22,2 км². Население — 8184 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 59 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Página web del Ayuntamiento de Sant Fruitós del Bages
 Guía de Sant Fruitós de Bages

Муниципалитеты Барселоны